Sicherungsbedarf
 bezeichnet meist einen Bedarf an Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit
 ist eine Voraussetzung für Schubhaft (Österreich)
 ist eine Berechnungsgröße bei Bewertungsreserven.